Горні Славков (), колишній Шлаггенвальд () — місто на заході Чеської Республіки, в окрузі Соколов Карловарського краю.

Географія 
Розташований приблизно за 12 км на північний захід від Карлових Варів і за 12 км на південний схід від міста Ходов, на висоті 558 м над рівнем моря.

Історія 
Перша письмова згадка про село відноситься до 1332 року. У 1792 році в Горні Славкові була заснована перша в чеських землях фабрика з виробництва порцеляни.

Населення

Міста-побратими 
• Арцберг, Німеччина

Примітки

Посилання 

 Офіційний сайт 

Статті з джерелами з Вікіданих
Міста Чехії
Соколов (округ)